QPS steht für:
 Quark Publishing System
 Qualified Parallel Sysplex

QPS